P4 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 4, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament
 Kerberos (maan), een kleine maan van Pluto
 Pentium 4
 Peugeot P4
 Behangpatroongroep p4